Porcellana bezeichnet

 Porcellana (Gattung), eine Gattung der Krebse
 Porzellan auf italienisch

und ist der Familienname folgender Personen:
 Félix Porcellana (1925–2012), Schweizer Architekt